Taillandier est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Taillandier, nom de métier : fabricant d'outils tranchants (on parlait jadis du « taillant »).

Patronyme 

 Vincent Taillandier (1736-1790), peintre français sur porcelaine ;
 Alphonse Taillandier (1797-1867), homme politique français ;
 Saint-René Taillandier (1817-1879), historien et homme politique français ;
 Georges Taillandier (1879-?), cycliste français ;
 Marcel Taillandier (1911-1944), résistant français ;
 Yvon Taillandier (1926-2018), artiste français ;
 Jean Taillandier (1938-), footballeur français ;
 François Taillandier (1955-), écrivain français ;
 Axel Taillandier (1999-), coureur cycliste français ;
 Brigitte Taillandier, ingénieure du son française.

Patronyme français